Timroth () ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander von Timroth (1790–1848), deutsch-baltischer Offizier und Generalleutnant der Kaiserlich Russischen Armee
 Gotthard von Timroth (1868–1941), deutsch-baltischer Offizier und Generalmajor der Kaiserlich Russischen Armee
 Johann Heinrich Timroth (* um 1730), deutscher Mediziner
 Wilhelm von Timroth (* 1983), deutscher Philologe

Timroth bezeichnet:
 Timroth (Adelsgeschlecht), deutsch-baltisches Adelsgeschlecht

Siehe auch: Timrod